Le Théâtre Le Clou est une compagnie de théêtre fondée à Montréal en 1989, codirigée par Monique Gosselin, Sylvain Scott et Benoît Vermeulen à destination d’un public d’adolescents.

Prix et mentions 
2010
Prix Louise-LaHaye décerné par le Centre des auteurs dramatiques (CEAD) remis à Marie-Josée Bastien, Mathieu Gosselin, Étienne Lepage et Jean-Frédéric Messier pour le texte de Éclats et autres libertés

2008
Prix ROSEQ-RIDEAU remis au Théâtre Le Clou pour Isberg
 Prix de la critique saison 2007-2008 dans la catégorie jeunes publics, Association québécoise des critiques de théâtre (ACQT) pour Assoiffés.

2007
 Finaliste dans la catégorie Théâtre pour les Prix littéraires du Gouverneur général du Canada à Wajdi Mouawad pour le texte d’Assoiffés.

2006
 Nomination pour le Masque de la meilleure production jeunes publics pour Assoiffés, par l'Académie québécoise du théâtre.

2005
 Masque du meilleur texte original pour Romances et karaoké remis à Francis Monty par l’Académie québécoise du théâtre.
 Masque de la meilleure mise en scène pour Romances et karaoké remis à Benoît Vermeulen par l’Académie québécoise du théâtre.
 Masque de la meilleure production jeunes publics pour Romances et karaoké remis au Théâtre Le Clou par l’Académie québécoise du théâtre.

2003
 Masque du meilleur texte original pour Au moment de sa disparition remis à Jean-Frédéric Messier par l’Académie québécoise du théâtre.
 Masque de la meilleure mise en scène pour Au moment de sa disparition remis à Benoît Vermeulen par l’Académie québécoise du théâtre.
 Masque de la meilleure production jeunes publics pour Au moment de sa disparition remis au Théâtre Le Clou par l’Académie québécoise du théâtre.
 Nomination pour le Masque de la contribution spéciale à Raymond Marius Boucher, Benoit Prégent et Jean-Philippe Rossi pour la réalisation des maquettes et des vidéos dans Au moment de sa disparition, par l'Académie québécoise du théâtre.

1997
 Prix John-Hirsh, attribué à Benoît Vermeulen par le Conseil des Arts du Canada, pour son travail de mise en scène pour les pièces Jusqu'aux Os! et Noëlle en juillet.

Publications 
Le garçon au visage disparu, Larry Tremblay, Lansman Éditeur, 2016.
Le chant du koï, Jean-Philippe Lehoux et Ariane Bisson McLernon, Dramaturges Éditeur, 2016.
Appels entrants illimités, David Paquet, Leméac Éditeur, Actes Sud – Papiers, 2015.
Éclats et autres libertés, Marie-Josée Bastien, Mathieu Gosselin, Étienne Lepage, Jean-Frédéric Messier, Dramaturges Éditeur, 2012.
Les Zurbains en série 2, Collectif d’auteurs, Dramaturges Éditeur, 2011.
Isberg, Pascal Brullemans, Dramaturges Éditeur, 2010.
Romances et karaoké, Francis Monty, Dramaturges Éditeur, 2009.
L’héritage de Darwin, Evelyne de la Chenelière, Lansman Éditeur, 2008.
Assoiffés, Wajdi Mouawad en collaboration avec Benoît Vermeulen, Leméac Éditeur, Actes Sud – Papiers, 2007.
Les Zurbains en série, collectif d’auteurs, Dramaturges Éditeur, 2005.
Au moment de sa disparition, Jean-Frédéric Messier, Lanctôt Éditeur, 2004.
La langue du caméléon, Reynald Robinson, Duchesne Éditeur, 2002.
Jusqu’au Os, Alain Fournier, VLB Éditeur, 1995.
Tu peux toujours danser, Louis Dominique Lavigne, VLB Éditeur, 1991.

Articles connexes 
Youtheatre

Liens externes 
 site officiel

Clou
Théâtre pour la jeunesse au Québec